Schenkensee ist ein geographischer Name:

 Schenkensee (Frankenhardt), vom Schenkenbach (zum Nesselbach) durchflossene Seengruppe bei Markertshofen, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; mit Burgstall bei den Schenkenseen
 Schenkensee (Guttenberger Wald), Teich und Naturdenkmal im gemeindefreien Gebiet Guttenberger Wald nahe Kist, Landkreis Würzburg, Bayern
 Schenkensee (Iphofen), unter Naturdenkmalschutz stehender See am Lauf des Gießgrabens (als Rehberggraben zur Bibart) oberhalb des Fischhofs, Stadtteil Dornheim, Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schenkensee (Schwäbisch Hall), Gemarkungsname am Badersklingenbach beim heutigen Schenkenseebad, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg